Sarria (municipi), municipi i capital de la comarca de Sarria de la província de Lugo (Galícia) al Camí francès de Sant Jaume 
 Sàrria estri similar a les alforges que, disposat sobre el llom de l'atzembla, forma dues butxaques aptes per al transport
 Castell de Sarria, fortalesa 
 Comarca de Sarria, comarca de Galícia al centre de la província de Lugo 
 Enrico Sarria (Nàpols, Campània, 1836 - 1883), compositor italià 
 Estació de Sarria, estació a la localitat gallega de Sarria, a la província de Lugo 
 Riu Sarria, riu a la província de Lugo, a Galícia afluent del Neira